

Geografia 
 Francia
 Tricot – comune nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Bernard Tricot – alto funzionario francese
 Tricot – soprannome usato da Eduardo De Filippo per alcuni suoi lavori
 Xavier Tricot – artista multidisciplinare belga

Altro 
 Doris Tricot Treviso – società storica di pallacanestro femminile di Treviso
 Lavorazione a tricot – lavoro o tessuto a maglia
 Tricot – gruppo musicale giapponese